Querceto (Almenno San Bartolomeo), een plaats in de Italiaanse gemeente Almenno San Bartolomeo
 Querceto (Langhirano), een plaats in de Italiaanse gemeente Langhirano
 Querceto (Lari), een plaats in de Italiaanse gemeente Lari
 Querceto (Montecatini Val di Cecina), een plaats in de Italiaanse gemeente Montecatini Val di Cecina
 Querceto (Monterado), een plaats in de Italiaanse gemeente Monterado
 Querceto (Pergine Valdarno), een plaats in de Italiaanse gemeente Pergine Valdarno
 Querceto (Ponte dell'Olio), een plaats in de Italiaanse gemeente Ponte dell'Olio
 Querceto (Rose), een plaats in de Italiaanse gemeente Rose
 Querceto (Sesto Fiorentino), een plaats in de Italiaanse gemeente Sesto Fiorentino
 Querceto (Villa Santa Lucia), een plaats in de Italiaanse gemeente Villa Santa Lucia